Il singolare del torneo di tennis Tasmanian International 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrice Mana Endō che ha battuto in finale 6–1, 6–7, 6–4 Rachel McQuillan.

Teste di serie

  Shi-Ting Wang (secondo turno)
  Larisa Neiland (primo turno)
  Ann Grossman (secondo turno)
  Patricia Hy (secondo turno)

 Linda Harvey-Wild (primo turno) 
 Mana Endō (campionessa) 
 Ginger Helgeson (quarti di finale) 
 Inés Gorrochategui (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tasmanian International 1994